Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Kevin Kim 64-7, 6-1, 7-62.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (semifinali)
 Simon Greul (Campione)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Danai Udomchoke (primo turno)

 Fernando Vicente (secondo turno)
 Kevin Kim (finale)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Alejandro Falla (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2006